Valea Mare de Criș se poate referi la:

Valea Mare de Criș, Bihor
Valea Mare de Criș, Hunedoara

Altele 
Valea Crișului (dezambiguizare)

Criș (dezambiguizare)

Toponime românești